CAC je lahko:
 Commonwealth Aircraft Corporation, avstralsko vojaško letalsko podjetje
 Chengdu Aircraft Corporation, kitajsko vojaško letalsko podjetje
 CAC 40, francoski borzni indeks